Александр Галушка:
 Галушка, Александр Иванович (1928—2008) — советский промышленный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Галушка, Александр Сергеевич (род. 1975) — министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.